Dit is een lijst van planetoïden 19101-19200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (19101) - || 1981 EV6|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19102) - || 1981 EH8|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19103) - || 1981 ER11|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19104) - || 1981 EY13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19105) - || 1981 EB15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19106) - || 1981 EV15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19107) - || 1981 EU19|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19108) - || 1981 EV21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19109) - || 1981 EZ23|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19110) - || 1981 EF29|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19111) - || 1981 EM29|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19112) - || 1981 EN31|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19113) - || 1981 EB33|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19114) - || 1981 EP37|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19115) - || 1981 EM39|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19116) - || 1981 EZ40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19117) - || 1981 EL41|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (19118) - || 1981 SD2|| 26 september 1981 || N. G. Thomas
|-
| (19119) Dimpna || 1981 SG3|| 27 september 1981 || L. G. Karachkina
|-
| (19120) Doronina || 1983 PM1|| 6 augustus 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (19121) - || 1985 CY1|| 12 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (19122) Amandabosh || 1985 VF1|| 7 november 1985 || E. Bowell
|-
| (19123) Stephenlevine || 1986 TP1|| 7 oktober 1986 || E. Bowell
|-
| (19124) - || 1986 TH3|| 4 oktober 1986 || A. Mrkos
|-
| (19125) - || 1987 CH || 2 februari 1987 || E. W. Elst
|-
| (19126) Ottohahn || 1987 QW || 22 augustus 1987 || F. Börngen
|-
| (19127) Olegefremov || 1987 QH10|| 26 augustus 1987 || L. G. Karachkina
|-
| (19128) - || 1987 YR1|| 17 december 1987 || E. W. Elst, G. Pizarro
|-
| (19129) Loos || 1988 AL1|| 10 januari 1988 || A. Mrkos
|-
| (19130) Tytgat || 1988 CG2|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (19131) - || 1988 CY3|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (19132) Le Clézio || 1988 CL4|| 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (19133) - || 1988 PC2|| 7 augustus 1988 || Z. Vávrová
|-
| (19134) - || 1988 TQ1|| 15 oktober 1988 || Y. Oshima
|-
| (19135) Takashionaka || 1988 XQ || 3 december 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (19136) Strassmann || 1989 AZ6|| 10 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (19137) Copiapó || 1989 CP2|| 4 februari 1989 || E. W. Elst
|-
| (19138) - || 1989 EJ1|| 10 maart 1989 || K. Suzuki, T. Furuta
|-
| (19139) Apian || 1989 GJ8|| 6 april 1989 || F. Börngen
|-
| (19140) Jansmit || 1989 RJ2|| 2 september 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (19141) Poelkapelle || 1989 SB4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (19142) Langemarck || 1989 SU4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (19143) - || 1989 SA10|| 26 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (19144) - || 1989 UP1|| 28 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (19145) - || 1989 YC || 25 december 1989 || J. M. Baur
|-
| (19146) - || 1989 YY || 30 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (19147) - || 1989 YV4|| 30 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (19148) Alaska || 1989 YA5|| 28 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (19149) Boccaccio || 1990 EZ2|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (19150) - || 1990 HY || 26 april 1990 || E. F. Helin
|-
| (19151) - || 1990 KD1|| 20 mei 1990 || R. H. McNaught
|-
| (19152) - || 1990 OB5|| 27 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (19153) - || 1990 QB3|| 28 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (19154) - || 1990 QX4|| 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (19155) Lifeson || 1990 SX3|| 22 september 1990 || B. Roman
|-
| (19156) Heco || 1990 SE4|| 20 september 1990 || T. Seki
|-
| (19157) - || 1990 SS6|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (19158) - || 1990 SN7|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (19159) Taenakano || 1990 TT || 10 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (19160) Chikayoshitomi || 1990 TC1|| 15 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (19161) Sakawa || 1990 TQ1|| 15 oktober 1990 || T. Seki
|-
| (19162) Wambsganss || 1990 TZ1|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (19163) - || 1990 WE5|| 16 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (19164) - || 1991 AU1|| 12 januari 1991 || E. F. Helin
|-
| (19165) Nariyuki || 1991 CD || 4 februari 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (19166) - || 1991 EY1|| 7 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (19167) - || 1991 ED2|| 9 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (19168) - || 1991 EO5|| 14 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (19169) - || 1991 FD || 17 maart 1991 || E. F. Helin
|-
| (19170) - || 1991 FH || 18 maart 1991 || R. H. McNaught
|-
| (19171) - || 1991 FS || 17 maart 1991 || H. Shiozawa, M. Kizawa
|-
| (19172) - || 1991 FC4|| 22 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (19173) Virginiaterése || 1991 GE2|| 15 april 1991 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (19174) - || 1991 NS6|| 11 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (19175) Peterpiot || 1991 PP2|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (19176) - || 1991 PK3|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (19177) - || 1991 PJ11|| 9 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (19178) Walterbothe || 1991 RV2|| 9 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (19179) - || 1991 RK8|| 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (19180) - || 1991 RK16|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (19181) - || 1991 SD1|| 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (19182) Pitz || 1991 TX2|| 7 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (19183) Amati || 1991 TB5|| 5 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (19184) - || 1991 TB6|| 6 oktober 1991 || A. Mrkos
|-
| (19185) Guarneri || 1991 TL13|| 4 oktober 1991 || F. Börngen
|-
| (19186) - || 1991 VY1|| 5 november 1991 || E. F. Helin
|-
| (19187) - || 1991 VU2|| 4 november 1991 || S. Otomo
|-
| (19188) Dittebesard || 1991 YT || 30 december 1991 || E. W. Elst
|-
| (19189) Stradivari || 1991 YE1|| 28 december 1991 || F. Börngen
|-
| (19190) Morihiroshi || 1992 AM1|| 10 januari 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (19191) - || 1992 DT2|| 23 februari 1992 || Spacewatch
|-
| (19192) - || 1992 DY5|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (19193) - || 1992 DK6|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (19194) - || 1992 DG7|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (19195) - || 1992 DM7|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (19196) - || 1992 DQ7|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (19197) Akasaki || 1992 EO || 6 maart 1992 || T. Seki
|-
| (19198) - || 1992 ED8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (19199) - || 1992 FL3|| 26 maart 1992 || Spacewatch
|-
| (19200) - || 1992 GU2|| 4 april 1992 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten